Edina (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Edina (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Colònia d'Edina, ciutat al Districte 1 del comtat de Grand Bassa, Liberia, originalment un establiment colonial americà a Libèria